Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla dvojice Darija Juraková a Megan Moultonová-Levyová, jejíž členky se turnaje nezúčastnily.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený kanadsko-polský pár Gabriela Dabrowská a Alicja Rosolská, který ve finále zdolal australské turnajové trojky – sestry Anastasii a Arinu Rodionovovy, výsledkem 6–3, 2–6 a [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo, skreč)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (finále)
  'Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (Champions

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2015